Preusmjeri Nacrt:Televizija u Brazilu